Ren Energi Oplysning, REO, (tidligere Reel Energi Oplysning) er en dansk forening fra 1976 arbejder for en saglig energidebat, der skal danne grundlag for valget af fremtidens energikilder. Derfor er REO også åben for alle energiproduktionsformer, blot de er forsvarlige både i forhold til økonomi, samfund og miljø.

REO stod i 1970-erne i modsætning til Organisationen til Oplysning om Atomkraft (OOA), idet foreningerne trods de neutrale betegnelser var tilhængere hhv. modstandere af atomkraft.

Kilder 

Energi i Danmark
Foreninger fra Danmark